Володимир Гуменний

 Гуменний Володимир Лук'янович — український художник.
 Гуменний Володимир Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок